A 2012-es Dunlop MSA BTCC szezon az 55. szezonja volt a brit túraautó-bajnokságnak. Ez volt a második szezonja az NGTC autókra való fokozatos váltásnak az S2000-esekről, és ettől az évadtól kezdve a BTC-Touring autókkal nem vehettek részt a bajnokságban.

Csapatok és versenyzők 
Minden versenyző a Következő Generációs Túraautós szabályok szerint épített motorokat használ.

Versenynaptár
A 2012-es BTCC versenynaptárat 2011. szeptember 20-án jelentették be, a Donington Park-i verseny időpontja később lesz bejelentve.

Bajnokság állása

Azért nem jár több pont, ha valaki egynél több kört vezetett egy versenyen, hanem maga a tény számít, vagyis például öt körnél is egy pont jár.
Az első verseny pole-pozíciójáért egy pont jár.

Versenyzők
A színkódokról részletes információ itt található.

Megjegyzés: vastag pole pozícióért kap egy plusz pontot, dőlt leggyorsabb körért kap egy pluszpontot és * ha egy körnél kevesebb ideig is vezette a versenyt akkor kap egy plusz pontot.

Gyártók/Konstruktőrök

Csapat bajnokság

Privát versenyzők

Privát csapatok

Jegyzetek

Turaauto